Eqalugissat bezeichnet:
 Eqalugissat (Fjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqalugissat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland